IVT steht als Abkürzung für:
 Integrating Vision Toolkit, eine Programmbibliothek für maschinelles Sehen
 Intermittierende Vakuumtherapie, Behandlungsmethode mit Druck und Unterdruck
 Infinitely Variable Transmission, ein stufenloses Getriebe, das auch unendliche Übersetzung bereitstellen kann, d. h. eine Welle dreht sich, die andere steht trotzdem still, obwohl nicht ausgekuppelt wurde.

Abkürzung